Уч-Эмчек — название населённых пунктов в Киргизии:
 Уч-Эмчек — село в Таласском районе Таласской области.
 Уч-Эмчек — село в Ыссык-Атинском районе Чуйской области.